Sautal ist der Name folgender Täler und Bäche:

 Sautal (Breisgau), Tal im Breisgau, Baden-Württemberg
 Sautal (Hassel), Zufluss der Hassel im gleichnamigen Harztal, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt